Udovički ist der Familienname folgender Personen:

 Kori Udovički (* 1961), serbische Politikerin
 Lazar Udovički (1915–1997), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Lenka Udovički (* 1967), kroatische Theaterdirektorin und Schauspiellehrerin
 Miomir Udovički (* 1954), serbischer Diplomat
 Svetozar Udovički (1926–1996), jugoslawischer Filmproduzent